I torneo di rugby a 7 maschile ai XVIII Giochi panamericani si è svolto a Lima, in Perù, dal 26 al 28 luglio 2019, nel centro sportivo Panamericano di Villa María del Triunfo.

Primo turno

Girone A

Classifica

Girone B

Classifica

Fase finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Finale 3º posto

Finale 1º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale - Rugby a 7 lima2019.pe

Rugby a 7 ai XVIII Giochi panamericani